Эшмуназор (Eshmunazar; ) — имя финикийских правителей из Сидона (совр. Сайда, Ливан):
 Эшмуназор I (ок. 510 года до н. э.);
 Эшмуназор II — внук предыдущего, сын Табнита I; его антропоидный базальтовый  был обнаружен (1855; экспонат Лувра);

Примечания